Viggo Jensen (schutter) (1874-1930), Deens atleet en Denemarkens eerste olympisch kampioen
Viggo Jensen (voetballer, 1921), Deens voetballer geboren in 1921
Viggo Jensen (voetballer, 1947), Deens voetballer en voetbalcoach geboren in 1947